Civil War puede referirse a:

 Civil War (Marvel Comics), historieta de Marvel Comics;
 Civil War (canción), canción de la banda Guns N' Roses;
 Civil War (EP), tercer EP de Guns N' Roses;
 Civil War: A Nation Divided, videojuego de 2006
 Civil War: Secret Missions, videojuego de 2008